Lyman kan syfta på:

 Lyman (månkrater) – nedslagskrater på månens baksida
Lyman alfa-skogen – begrepp inom kosmologin
 12773 Lyman – asteroid i huvudbältet

Personer

Personer med förnamnet Lyman
Lyman Abbott, amerikansk präst.
Lyman E. Barnes, amerikansk politiker.
Lyman Beecher, amerikansk präst.
Lyman R. Casey, amerikansk politiker.
Lyman J. Gage, amerikansk politiker och bankman.
Lyman Lemnitzer, amerikansk armégeneral.
Lyman A. Mills, amerikansk politiker.
Dwight Lyman Moody, amerikansk evangelist.
Lyman T. Tingier, amerikansk politiker.
Lyman Trumbull, amerikansk politiker och jurist.

Personer med efternamnet Lyman
Theodore B. Lyman, amerikansk biskop
Theodore Lyman (borgmästare) (1792–1849), amerikansk politiker
Theodore Lyman (fysiker) (1874–1954), amerikansk fysiker 
Theodore Lyman III (1833–1897), amerikansk politiker, kongressrepresentant för Massachusetts

Geografi

Ukraina 

 Lyman, Ukraina, stad i Donetsk oblast

USA 
Lyman, Maine
Lyman, Mississippi
Lyman, New Hampshire
Lyman, South Carolina
Lyman, Utah
Lyman County, county i South Dakota, USA

Se även 
 Liman